Talauma mutabilis est un nom binomiale qui désigne deux espèces différentes : 
Talauma mutabilis Blume, Fl. Javae 19-20: 35 (1829).
Talauma mutabilis Fern.-Vill. in F.M.Blanco, Fl. Filip., ed. 3, 4(13A): 3 (1880), nom. illeg.